Чемпіонат Шотландії з футболу 1956—1957 — 60-й сезон у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 8 вересня 1956 та фінішував 30 квітня 1957. Свій тридцятий титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1957
Шотландія
Шотландія